UTC steht als Abkürzung für:

 Universal Time Coordinated
 Ultimate Trainz Collection, Ausgabe der Trainz-Reihe
 Ultra Thin Client
 Unicode Technical Committee, Komitee, das den Unicode-Standard festlegt
 Unisonic Technologies Corporation, taiwanischer Chiphersteller 
 United Technologies Corporation, US-amerikanische Firma 
 Université de Technologie de Compiègne, siehe Technische Universität Compiègne, Frankreich
 University of Tennessee at Chattanooga, eine staatliche Universität in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee
 Militärflugplatz Soesterberg (IATA-Code)

Siehe auch:

UTC